Alberto de Austria-Teschen (en alemán: Albrecht von Österreich-Teschen; Viena, 3 de agosto de 1817-Arco, 18 de febrero de 1895) fue archiduque de Austria, con el doble tratamiento de Alteza Imperial y Real que ostentaba el Ducado de Teschen.

Biografía 
Era hijo del archiduque Carlos Luis de Austria y de la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg, nieto por línea paterna del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la infanta española María Luisa de Borbón, mientras que por vía materna era nieto del príncipe Federico Guillermo de Nassau-Weilburg y de la condesa Luisa Isabel de Sayn-Wittgenstein-Hachenburg.

Fue bautizado el 12 de agosto de 1817 en el palacio de sus padres en Viena por el príncipe arzobispo de Viena. Fue su padrino su tío abuelo, Alberto de Sajonia, duque de Teschen. Le fueron impuestos los nombres de Alberto, Federico y Rodolfo.

En 1845, fue nombrado gobernador general de la Alta Austria, Baja Austria y Salzburgo. Posteriormente haría frente militarmente a la revolución de 1848. Desde 1851 hasta finales de 1860, fue gobernador de Hungría. En 1866, dirigió el ejército austriaco que derrotó a las tropas italianas en la batalla de Custoza. Fue nombrado mariscal de campo en 1888.

Alberto murió el 18 de febrero de 1895 en Arco.

Matrimonio y descendencia 
El 1 de mayo de 1844, contrajo matrimonio en Múnich con la princesa Hildegarda Luisa de Baviera, hija del rey Luis I de Baviera y de la princesa Teresa de Sajonia-Altemburgo. Hildegarda y Alberto tuvieron tres hijos:

María Teresa (Viena, 15 de julio de 1845-Tubinga, 8 de octubre de 1927), en el año 1865 contrajo matrimonio en Viena con el duque Felipe de Wurtemberg.
Carlos Alberto (Viena, 3 de enero de 1847-19 de julio de 1848).
Matilde María (Viena, 25 de enero de 1849-ibidem, 6 de junio de 1867).

Títulos y órdenes

Títulos 
 Su Alteza Imperial y Real el archiduque Alberto de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia.

Órdenes

Extranjeras 
 Caballero gran cruz de la Orden Real Güélfica. ()

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Johann Christoph Allmayer-Beck: Der stumme Reiter. Erzherzog Albrecht. Der Feldherr "Gesamtösterreichs", Graz, Wien Köln 1997 ISBN 3-222-12469-8.
 Matthias Stickler: Erzherzog Albrecht von Österreich. Selbstverständnis und Politik eines konservativen Habsburgers im Zeitalter Kaiser Franz Josephs, (= Historische Studien, Band 450), Husum 1997 ISBN 3-7868-1450-3.
 Josef Jakob Holzer, Erzherzog Albrecht. Politisch-militärische Konzeptionen und Tätigkeit als Generalinspektor des Heeres. Wien, Diss. 1974.
 "Death of Archduke Albrecht", The New York Times, 19 February 1895.
 Robert Gardiner (editorial director), Conway's All the World's Fighting Ships 1906–1921. London: Conway Maritime Press, 1985. ISBN 0-85177-245-5.
 Robert A. Kann, A History of the Habsburg Empire 1526–1918. Berkeley: University of California Press, 1974.
 George R. Marek, The Eagles Die: Franz Joseph, Elisabeth, and Their Austria. New York: Harper & Row, 1974. ISBN 978-0246108807.
 Frederic Morton, A Nervous Splendour. Vienna 1888–1889. London: The Folio Society, 2006 (first published in 1979).
 Alan Palmer, Twilight of the Habsburgs. The life and times of the Emperor Francis Joseph. New York: Grove Press, 1994.

Enlaces externos 

 Erziehung von Marie Therese und Mathilde, in: Local-Nachrichten. Gräfin Clementine Taaffe †. Badener Bezirks-Blatt, 16. September 1882 ÖNB/ANNO AustriaN Newspaper Online

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Nobles de Austria del siglo XIX
Mariscales de campo de Austria
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de primera clase de la Orden de San Jorge
Caballeros comendadores de la Orden Militar de Guillermo
Mariscales de campo de Rusia
Grandes cruces de la Orden militar de María Teresa
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Casa de Austria-Teschen
Regentes de Hungría
Duques de Teschen
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del Elefante
Miembros honorarios de la Imperial y Real Academia de Ciencias de Viena
Príncipes de la Casa Imperial miembros de la Casa de los Señores de Austria
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Caballeros grandes cruces de la Orden de San José
Nacidos en Viena
Fallecidos en Arco (Italia)
Católicos de Austria
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Militares de Austria del siglo XIX